Двугранный угол — пространственная геометрическая фигура, образованная двумя полуплоскостями, исходящими из одной прямой, а также часть пространства, ограниченная этими полуплоскостями.

Определения и свойства 
Полуплоскости называются гранями двугранного угла, а их общая прямая — ребром.

Двугранные углы измеряются линейным углом, то есть углом, образованным пересечением двугранного угла с плоскостью, перпендикулярной к его ребру. Таким образом, чтобы измерить двугранный угол, можно взять любую точку на его ребре и перпендикулярно ребру провести из неё лучи в каждую из граней. Линейный угол между этими двумя лучами и будет равен по величине двугранному углу. Если один из лучей не перпендикулярен ребру, то величина линейного угла между лучами в общем случае будет отлична от величины двугранного угла. Например, в любой двугранный угол (в том числе больший 90 градусов) можно поместить прямой угол так, чтобы его вершина лежала на ребре двугранного угла, а стороны принадлежали его граням. В этом легко убедиться, размещая  угольник в приоткрытой книге.

У всякого многогранника, правильного или неправильного, выпуклого или вогнутого, есть
двугранный угол на каждом ребре.

Величины двугранных углов правильных многогранников:

где φ = (1 + √5)/2 — золотое сечение.

Вариации и обобщения 
 Двугранным углом также называется пересечение двух полупространств в -мерном евклидовом пространстве.

Примечания

См. также 
 Угол
 Многогранный угол
 Телесный угол
 Трёхгранный угол
 Биссекторная плоскость

Ссылки 

Геометрические фигуры
Стереометрические углы